Фамилија Веласко има више значења:

 Фамилија Веласко (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Веласко, Руиз Кортинес (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Веласко, Ехидо Агваскалијентес (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Веласко, Колонија Чапултепек (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику